Волевич:

 Волевич, Ирина Яковлевна (род. 1940) — российский переводчик с французского языка, жена Л. Р. Волевича.
 Волевич, Леонид Романович (1934—2007) — российский математик.